Une église était habituellement construite à côté d'un couvent de Capucins (Ordre des frères mineurs capucins) pour leur permettre de rendre divers services sacramentels et pastoraux. Ainsi :

en  
  église des Capucins. à Werl

en  
 église des Capucins, à Vienne

en  
 église des Capucins, à Enghien
 église des Capucins, à Eupen
 église des Capucins, à Ostende

en  
 église des Capucins, à Laval
 église des Capucins Chaussée-d'Antin, à Paris

en  
 église des Capucins, à Venise

Voir aussi 
 Couvent des Capucins Saint-Honoré

Eglise